È la prima edizione del torneo.

In finale Irina Maria Bara e Ekaterine Gorgodze hanno sconfitto María Lourdes Carlé e Despina Papamichail con il punteggio di 5-7, 7-5, [10-4].

Teste di serie 

  Irina Maria Bara /  Ekaterine Gorgodze (Campionesse)
  Carolina Meligeni Alves /  Laura Pigossi (primo turno)

 Anna Bondár /  Panna Udvardy (semifinale)
 Bárbara Gatica /  Rebeca Pereira (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Argentina Open 2021